Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Jo Durie 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Pam Shriver (semifinali)
 Andrea Temesvári (semifinali)
 Jo Durie (finale)

 Virginia Ruzici (secondo turno)
 Eva Pfaff (primo turno)
 Mima Jaušovec (secondo turno)
 Iva Budařová (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1983